Vorontsov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aleksei Ivanovich Vorontsov
 Nikolai Nikolaevich Vorontsov